Iuliomagus (oder auch Juliomagus) war der in der Tabula Peutingeriana verzeichnete römische Name für die Siedlungen an den heutigen Orten
 Angers in Frankreich
 Schleitheim im Kanton Schaffhausen, Schweiz; siehe: Iuliomagus (Schleitheim)

Es ist darüber hinaus der neuzeitliche lateinische Name von 
 Pfullendorf in Baden-Württemberg, Deutschland, vom 16. bis 18. Jahrhundert in lateinischen Urkunden auch „Juliomagus“ genannt

Juliomagus ist ein keltisch-römischer Name und bedeutet „Marktplatz des Julius Caesar“.